Grabbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grabbtjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Grabbtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Grabbtjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (13,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn